Elaeosticta gracilis är en flockblommig växtart som beskrevs av Rudolf V. Kamelin och Pimenov. Elaeosticta gracilis ingår i släktet Elaeosticta och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
gracilis